CRV steht für:
 Augustiner-Chorherren, ein Zusammenschluss mehrerer katholischer Männerorden
 Crew Return Vehicle, ein Raumfahrzeug für die Rückkehr einer Raumstationbesatzung zur Erde im Notfall
 Chance-Risiko-Verhältnis, eine Risikokennzahl aus dem Börsenhandel
 Flughafen Crotone (IATA-Code), italienischer Flughafen
 Acropolis Aviation (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft
 Cargo Ivoire (ICAO-Code), ivorische Fluggesellschaft
 Krokodilpockenvirus

C.R.V. steht für:
 Windesheimer Chorherren, eine Kongregation der Augustiner-Chorherren

CR-V steht für:
 Honda CR-V, ein Sport Utility Vehicle

CrV oder Cr-V steht für:
 Chrom-Vanadium-Stahl, häufig verwendetes Material für Werkzeug

Crv steht für:
 Rabe (Sternbild), wegen des ursprünglichen lateinischen Namens „Corvus“

crv steht für:
 Chowra (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der nikobaresischen Sprachen auf Chowra, indische Insel der Nikobaren

Siehe auch:
 Črv

 
Abkürzung